W Rumunii
 Bisericani – wieś w okręgu Alba, w gminie Bucium
 Bisericani – wieś w okręgu Harghita, w gminie Lupeni
 Bisericani – wieś w okręgu Neamț, w gminie Alexandru cel Bun